Imperador Koko - o 58º imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão

Pessoas
Koko B. Ware
Koko Inoue
Koko Taylor
Koko Tsurumi

Outros
Koko (gorila)
Koko (Max Fleischer) - um palhaço fictício
Acer palmatum 'Koko

Desambiguação